Эмиль Эрнст () — немецкий астроном и первооткрыватель астероидов, который работал в обсерватории Хайдельберг, Германия. Свой первый и единственный астероид (705) Эрминия он обнаружил 6 октября 1910 года. В 1918 году окончил Гейдельбергский университет, где защитил докторскую диссертацию.

В 1929 году устроился на работу в Мюнстерский университет.

См. также 
 Себастьян Хёниг
 Кеннет Лоуренс
 Эрнест Джонсон

Примечания 

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XIX века
Астрономы XX века
Астрономы Германии
Первооткрыватели астероидов
Выпускники Гейдельбергского университета